USS San Diego je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS San Diego (CA-6) 
 USS San Diego (CL-53)

San Diego